Такси́ст:
 Таксист — профессия: водитель такси.
 «Таксист» — американский кинофильм Мартина Скорсезе 1976 года.
 «Таксист» — фильм 2008 года.
 «Таксист» — южнокорейский фильм-драма 2017 года о событиях в Кванчжу.
 «Таксист» () — американский телесериал 2002—2004 годов.
 «Таксист» — российский телесериал 2003 года.
 «Таксистка» — российский телесериал 2004—2007 годов.